Дуби́цький — українське прізвище.

 Дубицький В'ячеслав Володимирович ( 1947) — український політик, народний депутат України , Заслужений працівник сільського господарства України.
 Гликерій Дубицький (1738—1813) — церковний діяч, священик-василіянин, педагог, місіонер, перший ігумен Дрогобицького василіянського монастиря, ігумен Крехівського і Краснопущанського монастирів.
 Дубицький Никанор Миколайович ( 1937) — український письменник.

Українські прізвища